LLDB peut faire référence à :
 l'acronyme de Lực Lượng Đặc Biệt, unité d'élite de l'armée de la République du Viêt Nam,
 LLDB, un débogueur.